Dobrina (Šentjur pri Celju), een plaats in de Sloveense gemeente Šentjur pri Celju
 Dobrina (Žetale), een plaats in de Sloveense gemeente Žetale
 Dobrina (Varna), een plaats in de Bulgaarse gemeente Provadai